Resch steht für:
 Resch, Buchstabe im hebräischen Alphabet
 Resch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Resch ist der Name folgender

Orte
 Resch (Stadt), Stadt in der Oblast Swerdlowsk, Russland
 Resch, Ortsteil von Husinec, Tschechien, siehe Řež

geografischer Objekte
 Resch (Fluss), Nebenfluss der Niza, Russland

Siehe auch:
 Resh
 Rech (Begriffsklärung)
 Rösch